Rosta (clube de futebol) é um clube de futebol do Afeganistão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2006.

Clubes de futebol do Afeganistão